Kahl puede referirse a:

 Margot Kahl (1961), ingeniera comercial y presentadora de televisión chilena
 Milt Kahl (1909-1987), dibujante y animador de Disney
 Kahl am Main, municipio alemán en Baviera